Haraucourt puede referirse a:

 Haraucourt, comuna francesa situada en Ardenas.
 Haraucourt, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.